Henry du Royaume-Uni peut faire référence à deux personnalités :

 Henry de Gloucester (1900-1974), troisième fils de George V
 Henry de Sussex (1984), second fils du prince Charles